Estes são os resultados dos Playoffs das Conferências Centro-Oeste, Sudeste e Sul ou Playoffs Nacionais  da Liga Nacional de Futebol Americano de 2017. Os campeões de conferência garantem vaga ao Brasil Futebol Americano de 2018.

Chaveamento dos Playoffs
Em itálico, os times que possuem o mando de campo e em negrito os times classificados.

 Campeões de Conferência e promovidos ao Brasil Futebol Americano de 2018.

Resultados

Wild Card

Quartas de final

Semifinais

Nacional Bowl

Ver também
 Playoffs da Conferência Nordeste

 a.  A partida entre Gaspar Black Hawks e Maringá Pyros estava sendo realizado em Gaspar no dia 30 de setembro com placar de 14 a 3 para o anfitrião, Black Hawks, e finalizada com o W.O. dos donos da casa por conta de pintura irregular do gramado, teve o resultado anulado e seria finalizada em Maringá, casa do Pyros. A decisão foi tomada em conjunto, entre as diretorias da LNFA e dos times envolvidos. Porém, o Pyros desiste do acordo e é eliminado da competição.

Ligações externas 
 Página oficial da Liga Nacional
 Classificação da Liga Nacional no FABR Network
 Classificação da Liga Nacional no Futebol Americano Brasil
 Facebook oficial da Liga Nacional
 Facebook oficial do CBFA

Campeonato Brasileiro de Futebol Americano de 2017